— тактическая ролевая игра для портативного устройства Nintendo DS, разработанная студией tri-Ace и выпущенная в Японии в конце 2008 года компанией Square Enix. В 2009 году была издана на английском языке в Северной Америке и Европе. Является третьей игрой в серии Valkyrie Profile, однако отличается от первых двух частей жанром, уходя от ролевой игры с элементами платформера к тактической стратегии.

Сюжет 
Сеттинг, как и прежде, основан на скандинавской мифологии, но главным героем, в отличие от остальных игр, выступает не валькирия, а смертный юноша, отправившийся в путешествие, чтобы отомстить валькирии за смерть отца и сестры. В основе сюжета лежат политические интриги между двумя принцами, которые после смерти отца не могут поделить власть над королевством и на этой почве устраивают гражданскую войну. История нелинейна и может изменяться в зависимости от действий протагониста, приводя игрока к разным концовкам.

Отзывы 

После релиза игра удостоилась в основном положительных отзывов. За первую неделю было продано 80 тысяч копий, что позволило Covenant of the Plume занять в японских чартах второе место. Всего в 2008 году было реализовано 137 тысяч экземпляров игры, это 97-я позиция в сводной статистике по продажам игр в Японии за год. К 31 мая 2009 года мировые продажи насчитывали 230 тысяч копий. Авторитетный японский игровой журнал Famitsu дал игре 32 балла из 40. Оба агрегатора рецензий, и GameRankings, и Metacritic, оценили игру в 74 %.

Примечания

Ссылки 
 Valkyrie Profile: Covenant of the Plume — официальный сайт английской версии игры
 Valkyrie Profile: Covenant of the Plume — официальный сайт японской версии игры

Компьютерные игры 2008 года
Компьютерные игры с изометрической графикой
Игры для Nintendo DS
Игры только для Nintendo DS
Компьютерные игры, изданные Square Enix
Тактические ролевые игры
Компьютерные игры на основе скандинавской мифологии
Компьютерные игры, разработанные в Японии
Компьютерные игры с альтернативными концовками
Компьютерные игры, разработанные tri-Ace